Amos Degani – izraelski polityk
 Orel Degani – izraelski piłkarz